Чемпіонат Албанії 1952 — 15-й чемпіонат Албанії з футболу. Всі клуби були поділені на 3 групи. По два кращі клуби пройшли до фінального раунду, де і визначили переможця. Чемпіоном втретє поспіль стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Група C 

Позначення:

Результати

Фінальний раунд 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1952
Албанія